Die Abkürzung ZWJ steht für:

 Zuckerwirtschaftsjahr, Begriff aus der Zuckermarktordnung
 das Steuerzeichen zero-width joiner, Deutsch Breitenloser Verbinder

Abkürzung